Пецваль () — многозначный термин. 

 Пецваль, Йозеф (1807—1891) — венгерский математик, физик и изобретатель.
 Пецваль — лунный кратер.

См. также 
 Объектив Пецваля — тип фотографического объектива.